Guiraud ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Guiraud (1788–1847), französischer Schriftsteller
 Ernest Guiraud (1837–1892), französischer Komponist
 Georges Guiraud (1868–1928), französischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
 Jean-Baptiste-Louis Guiraud (1804–1864), französischer Komponist, Geiger und Musikpädagoge
 Maurice Guiraud-Rivière (1881–1947), französischer Maler, Zeichner und Bildhauer
 Pierre Guiraud (1912–1983), französischer Sprachwissenschaftler, Romanist, Lexikologe und Etymologe